Алексис Брюнель (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2015
 1-й Boucles de Seine-et-Marne (юниоры)
 1-й La Philippe Gilbert Juniors
 2-й  Чемпионат Франции — Групповая гонка (юниоры)
 2-й  Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка (юниоры)
 10-й Чемпионат мира — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2016
 1-й  Чемпион Европы Индивидуальная гонка (юниоры)
 1-й Хроно Наций (юниоры)
 1-й Гент — Вевельгем (юниоры)
 1-й  Велогонка Мира (юниоры) — Горная классификация
 2-й  Чемпионат Франции — Индивидуальная гонка (юниоры)
 2-й La Philippe Gilbert Juniors
 2017
 1-й  Чемпион Франции — Индивидуальная гонка 
 6-й Париж — Рубе U23
 9-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 2018
 1-й  Чемпион Франции — Индивидуальная гонка 
 2-й  Чемпионат Франции — Групповая гонка 
 2-й Хроно Наций 
 3-й Льеж — Бастонь — Льеж U23
 8-й Чемпионат Европы — Индивидуальная гонка 
 2019
 1-й Париж — Тур U23
 6-й Тур Бретани — Генеральная классификация
 2020
 3-й Этуаль де Бессеж — Генеральная классификация
 1-й  — Молодёжная классификация
 1-й — Этап 1

Примечания

Ссылки 
 Брюнель, Алексис на FirstCycling
 Брюнель, Алексис Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции